Sandan (comuna) puede referirse a:

 Sandan, comuna camboyana situada en Sambour.
 Sandan, comuna camboyana situada en Sandan.